Апеллиа́не или апелли́ты (; ; аполианє) — христианское течение гностического характера II века, названное по имени основателя их учения —  (; ).

Апеллес и апеллиане описаны многими авторами: Тертуллианом в сочинениях «О прескрипции», «Против Апеллеса» (), «Против Маркиона»; Евсевием Кесарийским в «Церковной истории»; Филастрием в книге «Liber de Haeresibus», у него апеллиане это 47 ересь; Епифанием в «Панарионе» в числе 80 ересей и Иоанном Дамаскиным в книге «О ста ересях вкратце», у обоих авторов это 44 ересь; Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus», у него апеллиане это 23 ересь; Феодорит Кирский в сочинении «Басни еретиков, или история ересей, изложенная в пяти книгах» в первой книге посвящает Апеллесу 25 главу. Исидор Севильский в восьмом томе книги «Этимологии» пишет об этой ереси под 12 номером.

Апеллиане верили, что существует одно начало в мире — это Бог; но при этом апеллиане отрицали промысл Божий. Бог, согласно их вероучению, создал другого бога; этот Второй бог (Димиург)  создаёт небо и землю, и все, что существует в мире. Второй бог не добрый; всё, что им создано — небо и земля и всё материальное сделано им по злому его замыслу. Иисус Христос собрал Себе тело от четырех стихий: от сухого начала он взял сухое, от теплого — теплое, от влажного — влажное, от холодного — холодное. Христос в человеческом теле истинно явился в мире, и научил людей вышнему ведению, то есть научил презирать Демиурга. Христос пострадал своим телом, был распят, погребен, истинно воскрес; затем воскресшую плоть явил ученикам своим. После этого Христос разложил принятое на себя человеческое тело на четыре части; возвратил назад каждой стихии ей принадлежавшее: теплое — теплому, холодное — холодному, сухое — сухому, влажное — влажному; и таким образом опять разрешившись от плотского тела, вознеслся на небо, откуда и пришел.

Примечания

Ссылки 
 П. А. Алексеев. «Церковный словарь, или Использования речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах» Часть 1. стр. 27
 Тертуллиан «О прескрипции». 30.
 Тертуллиан Против Маркиона в пяти книгах
 Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга 5. Глава 13
 Филастрий PL 12 col. 1162
 Епифаний Кипрский. «На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег». ОБ АПЕЛЛИАНАХ, двадцать четвертой, а по общему порядку—сорок четвертой, ереси.
 Иоанн Дамаскин. «О ста ересях вкратце»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 Феодорит Кирский PG 83 col. 376
 Isidorus Hispalensis. Etymologiarum libri XX. Liber VIII. V. 12.

История христианства
Еретические течения в христианстве
Христианские секты